Ramzi Al-Muwallid é um ex-futebolista profissional saudita que atuava como meia.

Seleção 
Ramzi Al-Muwallid integrou a Seleção Saudita de Futebol na Copa Rei Fahd de 1995, na Arábia Saudita.

Jogadores da Seleção Saudita de Futebol
Futebolistas da Copa Rei Fahd de 1995